Павел Петрович Мирошниченко:
 Мирошниченко, Павел Петрович (1903—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Мирошниченко, Павел Петрович (1920—2005) — советский и украинский живописец, Заслуженный художник Украины.